Доблен ():

 Доблен (Добеле) — административный центр Добельского края Латвии.
 Доблен (Добельский замок) — бывшая резиденция добельских комтуров ливонского ордена с XIV по XVI века.